Taggart (televisieserie), een Schotse politieserie
 Taggert, een variant van de jongensvoornaam Tjaard